Arnaud Mimran (né en 1972), courtier et homme d'affaires français
 Hervé Mimran, réalisateur et scénariste français
 Julie Mimran (née en 1979), artiste peintre française
 Michel Mimran (né en 1954), architecte DPLG français
 Patrick Mimran (né en 1956), artiste multimédia français

Voir aussi 
 Groupe Mimran

Patronyme séfarade